|-
| 129101 - || || 9 de desembre, 2004 || Jarnac || Jarnac
|-
| 129102 - || || 2 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129103 - || || 8 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129104 - || || 7 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129105 - || || 8 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129106 - || || 8 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129107 - || || 8 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129108 - || || 9 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129109 - || || 10 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129110 - || || 10 de desembre, 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 129111 - || || 10 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129112 - || || 12 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129113 - || || 2 de desembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129114 - || || 9 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129115 - || || 10 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129116 - || || 12 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129117 - || || 11 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129118 - || || 13 de desembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129119 - || || 14 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129120 - || || 14 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129121 - || || 10 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129122 - || || 11 de desembre, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 129123 - || || 9 de desembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129124 - || || 12 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129125 - || || 15 de desembre, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129126 - || || 2 de desembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129127 - || || 2 de desembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129128 - || || 14 de desembre, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129129 - || 2004 YJ || 17 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129130 - || || 18 de desembre, 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129131 - || || 17 de desembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129132 - || || 16 de desembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129133 - || || 20 de desembre, 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129134 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129135 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129136 - || || 7 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129137 - || || 13 de gener, 2005 || Vicques || Vicques
|-
| 129138 - || || 13 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129139 - || || 13 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129140 - || || 13 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129141 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129142 - || || 15 de gener, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129143 - || || 16 de gener, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129144 - || || 18 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129145 - || 2005 CE || 1 de febrer, 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 129146 - || || 4 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129147 - || || 1 de febrer, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129148 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129149 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129150 - || || 8 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129151 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129152 - || || 9 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129153 - || || 10 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129154 - || || 10 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129155 - || || 12 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129156 - || || 13 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129157 - || || 10 de març, 2005 || Calvin-Rehoboth || Calvin-Rehoboth
|-
| 129158 - || || 30 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129159 - || || 2 d'abril, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129160 - || || 5 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129161 - || || 2 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129162 - || || 2 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129163 - || || 4 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129164 - || || 7 d'abril, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129165 - || || 9 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129166 - || || 14 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129167 - || || 4 de maig, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129168 - || || 3 de maig, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129169 - || || 10 de maig, 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 129170 - || || 11 de maig, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129171 - || || 13 de maig, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129172 - || || 13 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129173 - || || 13 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129174 - || || 14 de maig, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129175 - || || 30 de maig, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129176 - || || 2 de juny, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129177 - || || 2 de juny, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129178 - || || 4 de juny, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129179 - || || 4 de juny, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129180 - || || 6 de juny, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129181 - || || 10 de juny, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129182 - || || 11 de juny, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129183 - || || 11 de juny, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129184 - || || 12 de juny, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129185 - || || 14 de juny, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129186 - || || 13 de juny, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129187 - || || 11 de juny, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129188 - || || 17 de juny, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129189 - || || 27 de juny, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129190 - || || 29 de juny, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129191 - || || 29 de juny, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129192 - || || 28 de juny, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129193 - || || 29 de juny, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129194 - || || 30 de juny, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129195 - || || 28 de juny, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129196 - || || 30 de juny, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129197 - || 2005 NC || 2 de juliol, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 129198 - || || 3 de juliol, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129199 - || || 2 de juliol, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129200 - || || 1 de juliol, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
9